Kovács Dániel (Budapest, 1996. június 14. –) magyar labdarúgó.

Sikerei, díjai 
Budapest Honvéd
NB I
 bajnok (1): 2016–17

Jegyzetek

Források 

hlsz.hu

1996-ban született személyek
Magyar labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Budapest Honvéd labdarúgói
Élő személyek